Teatro Massimo (italienisch „größtes Theater“) bezeichnet:

 Teatro Massimo (Palermo), ein Opernhaus in Palermo
 Teatro Massimo Bellini, ein Opernhaus in Catania